Полетики — український козацько-старшинський рід

Полетика — українське прізвище:
 Полетика Андрій Андрійович (бл. 1741 — бл. 1798) — український громадський діяч.
 Полетика Василь Григорович (1765—1845) — український історик і громадський діяч.
 Полетика Григорій Андрійович (1725—1784) — український громадський діяч, письменник, поліглот-лексикограф, перекладач.
 Полетика Григорій Іванович (бл. 1735—1798) — український дипломат, перекладач.
 Полетика Іван Андрійович (1722—1783) — доктор медицини, професор, директор Санкт-Петербурзького генерального сухопутного госпіталю, керівник Васильківського карантину.
 Полетика Микола Павлович (1896—1988) — радянський історик, економіст, кандидат економічних наук (1936), доктор історичних наук (1940), професор.
 Полетика Петро Іванович (1778—1849) — дипломат.
 Полетика Володимир Іванович (*1886 — †?) — український громадський діяч, дипломат. Був земським діячем на Полтавщині. В 1918–1919 роках — перший секретар українського посольства в Австрії, нащадок старовинного козацько-старшинського роду. Миргородський маршалок.
Жінки
 Полетика Ідалія Григорівна (1807/1811—1889) — позашлюбна дочка графа Григорія Олександровича Строганова (1770—1857), одна з активних фігур у стані світських ворогів і гонителів О. С. Пушкіна.

Українські прізвища